Symbolismus steht für:
 Symbolismus (Literatur), literarische Richtung
 Symbolismus (bildende Kunst), Sammelbezeichnung für Kunstrichtungen des späten 19. Jhds.
 Symbolismus (Formel), System von Formelzeichen

Siehe auch:
 Symbolik